Lux Mundi (Monroe) - beeld in Monroe, Verenigde Staten
 Lux Mundi (album) - album van de band Samael